И́тан Хо́рват (; ) — американский футболист, вратарь английского клуба «Ноттингем Форест» и сборной США, выступающий на правах аренды за «Лутон Таун».

Клубная карьера 
Хорват начал профессиональную карьеру в норвежском «Мольде», в 2013 году подписав контракт с клубом. В 2014 году он стал чемпионом и обладателем Кубка Норвегии, хотя на поле на провёл ни минуты. 16 мая 2015 года в матче против «Стабека» Этан дебютировал в Типпелиге, заменив Орьяна Ниланда. После того как Ниланд летом покинул клуб, Хорват стал основным вратарём команды. Летом 2017 года Итан перешёл в бельгийский «Брюгге». 5 мая в матче против «Шарлеруа» он дебютировал в Жюпиле лиге. В 2018 году Итан помог клубу выиграть чемпионат Бельгии.

Международная карьера 
В 2015 году Хорват был включён в заявку на участие в Молодёжном кубке КОНКАКАФ на Ямайке. На турнире он сыграл в матче против Арубы.

Летом 2016 года Итан принял участие в домашнем Кубке Америки. На турнире он был запасным и на поле не вышел. 7 октября в товарищеском матче против сборной Кубы Хорват дебютировал за сборную США.

Статистика

Достижения 

Клубные

 «Мольде»
 Чемпионат Норвегии по футболу: 2014
 Обладатель Кубка Норвегии: 2014

 «Брюгге»
 Чемпионат Бельгии по футболу: 2017/18, 2019/20, 2020/21

 Сборная США
 Победитель Лиги наций КОНКАКАФ: 2019/20

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной США по футболу
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Брюгге»
Игроки ФК «Молде»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Лутон Таун»